Jorge Rubén Cortada Soto (* 6. října 1984, Isla de la Juventud) je kubánský herec, producent a model.

V současnosti žije ve Španělsku.

Externí odkazy 
 

Kubánští herci
Modelové
Narození v roce 1984
Narození 6. října
Muži
Žijící lidé
Narození na Kubě